Долно Оризари може значити:

 Долно Оризари (Битољ), насеље у општини Битољ, Северна Македонија
 Долно Оризари (Велес), насеље у општини Велес, Северна Македонија
 Долно Оризари (Скопље), насеље у општини Шуто Оризари, град Скопље, Северна Македонија.

Види још
 Горно Оризари, вишезначна одредница